Nastassja Burnett era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Tatjana Maria.

Il singolare del torneo di tennis ITS Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice María-Teresa Torró-Flor che ha battuto in finale Alexandra Cadanțu in the final 6–2, 6–3.

Teste di serie

 Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
 Alexandra Cadanțu (finale)
 Mathilde Johansson (secondo turno)
 Garbiñe Muguruza (secondo turno)

  Paula Ormaechea (primo turno)
  Stefanie Vögele (primo turno)
  Valerija Savinych (primo turno)
  Tatjana Maria (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITS Cup 2012